The Late Show steht für:

 The Late Show, Originaltitel der US-amerikanischen Kriminalkomödie Die Katze kennt den Mörder von Robert Benton (1977)
 The Late Show (Fox Network), US-amerikanische Late-Night-Talkshow mit Joan Rivers, Arsenio Hall und Ross Shafer (1986–1988)
 The Late Show with Stephen Colbert, US-amerikanische Late-Night-Show (seit 2015)

Siehe auch:
 The Late Late Show
 Late Show